DF-280 é uma rodovia transversal do Distrito Federal, sob administração da respectiva unidade federativa.
A DF-280 liga DF a Santo Antônio do Descoberto (GO). Existe uma região chamada Água Quente onde contem os "residenciais" são chamados de (do lado direito) Nova Betânia, Guarapari e Salomão Elias. Já do outro lado da DF-280 existe o condominio fechado São Francisco, e os residencias Dom Francisco, Buriti 1 e 2, Galileia e Dom Pedro. Neste local existem duas escolas públicas o Centro de Ensino Fundamental Myriam Ervilha que se localiza no Salomão Elias (que contem ensino médio também) e Vila Buritis no Buriti.

Ver também 
 Anexo:Lista de rodovias do Brasil
 Rodovia

Ligações Externas 
 Página do DER-DF

Rodovias do Distrito Federal (Brasil)